ПНМ — сокращение, имеющее несколько значений:
 ПНМ или НМ — Священное Писание — Перевод нового мира. Перевод Библии, выполненный Свидетелями Иеговы;
 ПНМ — Приразломное нефтяное месторождение, ср. МЛСП;
 ПНМ — промышленное, научное и медицинское оборудование.

Похожие сокращения 
 ПНМА (мед.) — передняя нижняя мозжечковая артерия
 ПНМК (мед.) — преходящие нарушения мозгового кровотока, преходящее нарушение мозгового кровообращения.
 ПНМП — переменное низкочастотное магнитное поле
 ПНМА — Политических наук международная ассоциация с 1949 года (англ.: International political science association, IPSA) ср. МАПН.
 ПНМП — потенциально-нефтематеринская порода.
 НИИ ПНМС или НИИ ПНМС при СамГТУ — Научно-исследовательский институт проблем надёжности механических систем при Самарском государственном техническом университете.